Jonas Claes Bergström (n. 23 de enero de 1979) es un abogado sueco ex-prometido de la princesa Magdalena de Suecia.

Biografía 

Se crio en Djursholm, a las afueras de Estocolmo. Su padre Claes posee dos importantes empresas de la construcción, en una de cuyas juntas directivas trabaja Elisabeth, la madre de Jonas. Tiene dos hermanos mayores, Ted y Peder. Tiene gran interés por el fútbol y el golf. 

Acabó los estudios de bachillerato en el instituto de Danderyd en 1999 con notas sobresalientes y se licenció en Derecho por la Universidad de Estocolmo en 2006. Trabaja como abogado en el prestigioso bufete Vinge en Estocolmo. 

Dos amigos comunes, Nathalie Rosta y Dag Werner, les presentaron en otoño de 2002. Jonas invitó a Magdalena a cenar a un restaurante italiano en el elegante barrio de Östermalm (Estocolmo). Después se hicieron novios y comenzaron a convivir un año después, en 2003, en un céntrico piso de la capital sueca.

Compromiso matrimonial 

Tras 6 años de relación, el 11 de agosto de 2009 la Casa Real sueca anunció su compromiso matrimonial con la princesa Magdalena de Suecia. El 24 de abril de 2010 la Casa Real Sueca anunció la ruptura de dicho compromiso debido a una supuesta infidelidad de Bergström con la deportista sueca Tora Uppstrøm Berg.

El 17 de agosto de 2013, Jonas contrae matrimonio con una amiga de la infancia de la princesa Magdalena, Stephanie af Klercker en la iglesia de Stora Mellösa, cerca de Örebro.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Anuncio del compromiso matrimonial de Magdalena y Jonas

Nobles de Suecia

en:Jonas Bergström